Букетов — русская фамилия.

Известные носители:
 Букетов, Андрей Викторович (род. 1973) — украинский ученый в области материаловедения и технологии полимерных композиционных материалов.
 Букетов, Евней Арстанович (1925—1983) — казахстанский учёный в области химии и металлургии, писатель, поэт.
 Букетов, Игорь (1915—2001) — американский дирижёр.